Фаурешти има више значења:

 Фаурешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Фаурешти (Фаурешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Фаурешти (Затрени), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Фаурешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији